Aston Martin V8 Vantage (1977)
 Aston Martin V8 Vantage (2005)